Marcillat ist der Name von:

Marcillat (Puy-de-Dôme), eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
Marcillat-en-Combraille, eine französische Gemeinde im Département Allier

 Guglielmo de Marcillat (* um 1470–1529), französisch-italienischer Glasmaler